Фока  (Phocas; гръцки: φώκη, „тюлен“) е гръцко мъжко име, което може да бъде:

собствено име и да се отнася за:

 Фока Синопски (I-II век), християнски мъченик
 Фока Градинар (IV век), християнски мъченик
 Фока Пауталийски (VI век), епископ на Пауталия, дн. Кюстендил
фамилно име и да се отнася за:
 Флавий Фока, узурпатор, византийски император (602—610)

 Членове на фамилията Фока от Византия:
 Никифор Фока Стари, генерал (* 830; + 896)
 Лъв Фока Стари, син на Никифор, генерал; на 20 август 917 победен от цар Симеон I при р. Ахелой)
 Варда Фока Стари, син на Никифор, генерал; баща на Никифор II Фока
 Никифор II Фока, син на Варда, византийски император (963-969)
 Лъв Фока Млади, син на Варда, генерал (* 915-920; + сл. 971)
 Варда Фока Млади, син на Лъв, генерал и бунтовник при Василий II Българоубиец (+ 13 април 989)

Това е на латински мн.ч. phoca (тюлен).

Фока